Pampanga, província de les Filipines
 Riu Pampanga
 Pampanga (llengua)